Bob Bondurant – pilota automobilistico statunitense

Bondurant – città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato dell'Iowa
Bondurant – città degli Stati Uniti d'America, nello stato del Wyoming